Le mot béquille peut avoir plusieurs significations :

 en médecine, une béquille est un support aidant les personnes infirmes à avancer.
 une béquille latérale est un dispositif permettant aux deux-roues de tenir en équilibre à l'arrêt. Voir aussi Béquille centrale ;
 en sport de combat, une béquille est le nom d'une attaque qui consiste à donner un coup de genou dans la cuisse ;
 sur un navire, une béquille est une pièce de bois ou de métal utilisée pour maintenir celui-ci droit sur sa quille à marée basse ;
 en aéronautique, une béquille est un point d'appui arrière d'un avion à train d'atterrissage classique ;
 en architecture-construction, une béquille est un appui oblique qui supporte le tablier d'un pont à béquilles ;
 en architecture, une béquille est l'autre nom de la poignée de porte.